Hank steht für:
 Hank (Einheit), englisches Garnmaß
 Hank (Altena), Dorf in der niederländischen Gemeinde Altena (Noord-Brabant)
 Hank (Spiel), 2005 erschienenes Dig Dug-Computerspiel
 Hank (Fernsehserie, 1965), US-amerikanische Sitcom, ausgestrahlt von NBC von 1965 bis 1966
 Hank (Fernsehserie, 2009), US-amerikanische Sitcom, ausgestrahlt von ABC von 2009 bis 2010

Hank ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Hank (1923–2012), australischer Footballspieler
 Carlos Hank González (1927–2001), mexikanischer Pädagoge, Politiker und Unternehmer
 Günter Hank (1930–2015), deutscher Politiker
 Konstantin Hank (1907–1977), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister der Stadt Schramberg
 Rainer Hank (* 1953), deutscher Literaturwissenschaftler und Wirtschaftsjournalist
 Sabina Hank (* 1976), österreichische Sängerin, Pianistin und Komponistin
 Tigre Hank (* 1991), mexikanischer Tennisspieler

Siehe auch:

 Hanck
 Hancke
 Hanckes
 Hanke

Abkürzung